Funktion har flere betydninger:
 Funktion (matematik) – en matematisk relation mellem variable værdier
 Funktion (programmering) – en stump kode som udfører en bestemt opgave

Se også
 Funktionær – arbejder med serviceorienterede eller administrative funktioner
 Funktionsorienteret – programmeringsparadigme hvor beregning er evaluering af funktioner
 Funktionel gruppe – en del af et molekyle som er bestemmende for molekylets kemiske egenskaber
 Funktionalisme (arkitektur) – kunstnerisk stilperiode i Europa 1920-40
 Funktionalisme (sociologi) – teori om socialt samspil
 Funktionsharmonisk analyse – en analyseteknik inden for musik